

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fisz“ beginnt.

Fisz 



 Fisz (* 1978), polnischer Rapper, Maler und Musiker
 Fisz, Marek (1910–1963), polnischer Mathematiker

Fiszm 
 Fiszman, Jakub (1956–1996), deutscher Geschäftsmann
 Fiszman, Nicolas (* 1964), belgischer Fusion- und Jazzmusiker (Bass, Komposition) und Musikproduzent

Fiszt 
 Fiszter, Heinz Peter, österreichischer Basketballfunktionär

Fiszz 
 Fiszzon, Abraham Alter († 1922), jüdischer Schauspieler und Theaterdirektor in Russland und in Polen